Kullasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige och Finland:

Finland
Kullasjön, Nyland (Finska: Kullaanjärvi), är en insjö i Raseborgs stad i landskapet Nyland i Finland,

Sverige
Kullasjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun, 
Kullasjön (Reftele socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Kullasjön (Vrigstads socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun och Vaggeryds kommun,  (6,31 ha)
Kullasjön, Södermanland, sjö i Vingåkers kommun och Örebro kommun,  (1,05 km²)
Kullasjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (8,84 ha)
Kullasjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (7,87 ha)

Se även
Kullsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn